Kigomero kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kigomero (periodiskt vattendrag), Rutana, 
 Kigomero (vattendrag), Muyinga, 

Robotskapade Burundiförgreningar